Di seguito una lista di asteroidi dal numero 250001 al 251000 con data di scoperta e scopritore.

250001-250100 

|-
|250001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250006 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|250007 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|250008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250023 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|250024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250025 - ||  ||  || NEAT
|-
|250026 - ||  ||  || NEAT
|-
|250027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250028 - ||  ||  || Bohyunsan
|-
|250029 - ||  ||  || NEAT
|-
|250030 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|250031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250035 - ||  ||  || Bohyunsan
|-
|250036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250045 - ||  ||  || NEAT
|-
|250046 - ||  ||  || NEAT
|-
|250047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250049 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250050 - ||  ||  || NEAT
|-
|250051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250055 - ||  ||  || Cerro Tololo
|-
|250056 - ||  ||  || NEAT
|-
|250057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250058 - ||  ||  || Barbieri, C.
|-
|250059 - ||  ||  || NEAT
|-
|250060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250061 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|250062 - ||  ||  || NEAT
|-
|250063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250068 - ||  ||  || NEAT
|-
|250069 - ||  ||  || NEAT
|-
|250070 - ||  ||  || NEAT
|-
|250071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250078 - ||  ||  || NEAT
|-
|250079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250080 - ||  ||  || CSS
|-
|250081 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|250082 - ||  ||  || NEAT
|-
|250083 - ||  ||  || NEAT
|-
|250084 - ||  ||  || NEAT
|-
|250085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250086 - ||  ||  || NEAT
|-
|250087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250089 - ||  ||  || NEAT
|-
|250090 - ||  ||  || NEAT
|-
|250091 - ||  ||  || NEAT
|-
|250092 - ||  ||  || NEAT
|-
|250093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250095 - ||  ||  || NEAT
|-
|250096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

250101-250200 

|-
|250101 - ||  ||  || NEAT
|-
|250102 - ||  ||  || NEAT
|-
|250103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250108 - ||  ||  || NEAT
|-
|250109 - ||  ||  || NEAT
|-
|250110 - ||  ||  || NEAT
|-
|250111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250112 - ||  ||  || Trujillo, C. A., Brown, M. E.
|-
|250113 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250117 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250118 - ||  ||  || NEAT
|-
|250119 - ||  ||  || NEAT
|-
|250120 - ||  ||  || NEAT
|-
|250121 - ||  ||  || NEAT
|-
|250122 - ||  ||  || NEAT
|-
|250123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250127 - ||  ||  || NEAT
|-
|250128 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|250129 - ||  ||  || NEAT
|-
|250130 - ||  ||  || NEAT
|-
|250131 - ||  ||  || NEAT
|-
|250132 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|250133 - ||  ||  || NEAT
|-
|250134 - ||  ||  || NEAT
|-
|250135 - ||  ||  || NEAT
|-
|250136 - ||  ||  || NEAT
|-
|250137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250139 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250140 - ||  ||  || NEAT
|-
|250141 - ||  ||  || NEAT
|-
|250142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250145 - ||  ||  || NEAT
|-
|250146 - ||  ||  || NEAT
|-
|250147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250148 - ||  ||  || NEAT
|-
|250149 - ||  ||  || NEAT
|-
|250150 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|250151 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|250152 - ||  ||  || NEAT
|-
|250153 - ||  ||  || NEAT
|-
|250154 - ||  ||  || NEAT
|-
|250155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250162 - ||  ||  || NEAT
|-
|250163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250164 Hannsruder ||  ||  || Kretlow, M.
|-
|250165 - ||  ||  || NEAT
|-
|250166 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250170 - ||  ||  || NEAT
|-
|250171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250175 - ||  ||  || NEAT
|-
|250176 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250181 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250182 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250190 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|250191 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|250192 - ||  ||  || NEAT
|-
|250193 - ||  ||  || NEAT
|-
|250194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250195 - ||  ||  || NEAT
|-
|250196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250197 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250198 - ||  ||  || NEAT
|-
|250199 - ||  ||  || NEAT
|-
|250200 - ||  ||  || LINEAR
|}

250201-250300 

|-
|250201 - ||  ||  || NEAT
|-
|250202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250203 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|250204 - ||  ||  || NEAT
|-
|250205 - ||  ||  || NEAT
|-
|250206 - ||  ||  || NEAT
|-
|250207 - ||  ||  || NEAT
|-
|250208 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250215 - ||  ||  || NEAT
|-
|250216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250225 - ||  ||  || NEAT
|-
|250226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250227 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250228 - ||  ||  || NEAT
|-
|250229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250232 - ||  ||  || NEAT
|-
|250233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250241 - ||  ||  || NEAT
|-
|250242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250253 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250254 - ||  ||  || NEAT
|-
|250255 - ||  ||  || NEAT
|-
|250256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250258 - ||  ||  || NEAT
|-
|250259 - ||  ||  || NEAT
|-
|250260 - ||  ||  || NEAT
|-
|250261 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250265 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250266 - ||  ||  || NEAT
|-
|250267 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|250268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250272 - ||  ||  || NEAT
|-
|250273 - ||  ||  || NEAT
|-
|250274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250277 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250280 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250286 - ||  ||  || NEAT
|-
|250287 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|250288 - ||  ||  || NEAT
|-
|250289 - ||  ||  || NEAT
|-
|250290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250291 - ||  ||  || NEAT
|-
|250292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250293 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250294 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250295 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250296 - ||  ||  || NEAT
|-
|250297 - ||  ||  || NEAT
|-
|250298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250299 - ||  ||  || NEAT
|-
|250300 - ||  ||  || Crni Vrh
|}

250301-250400 

|-
|250301 - ||  ||  || NEAT
|-
|250302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250303 - ||  ||  || NEAT
|-
|250304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250311 - ||  ||  || NEAT
|-
|250312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250313 - ||  ||  || NEAT
|-
|250314 - ||  ||  || NEAT
|-
|250315 - ||  ||  || NEAT
|-
|250316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250317 - ||  ||  || NEAT
|-
|250318 - ||  ||  || NEAT
|-
|250319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250320 - ||  ||  || NEAT
|-
|250321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250325 - ||  ||  || NEAT
|-
|250326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250330 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|250331 - ||  ||  || NEAT
|-
|250332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250336 - ||  ||  || NEAT
|-
|250337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250338 - ||  ||  || NEAT
|-
|250339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250340 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250341 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250342 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250345 - ||  ||  || NEAT
|-
|250346 - ||  ||  || NEAT
|-
|250347 - ||  ||  || NEAT
|-
|250348 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250349 - ||  ||  || NEAT
|-
|250350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250351 - ||  ||  || NEAT
|-
|250352 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|250353 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|250354 Lewicdeparis ||  ||  || Christophe, B.
|-
|250355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250359 - ||  ||  || NEAT
|-
|250360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250362 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250363 - ||  ||  || NEAT
|-
|250364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250368 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|250369 - ||  ||  || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|250370 Obertocitterio ||  ||  || Bernardi, F.
|-
|250371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250372 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250373 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250374 Jírovec ||  ||  || KLENOT
|-
|250375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250378 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250381 - ||  ||  || NEAT
|-
|250382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250383 - ||  ||  || NEAT
|-
|250384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250386 - ||  ||  || NEAT
|-
|250387 - ||  ||  || NEAT
|-
|250388 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250389 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250392 - ||  ||  || NEAT
|-
|250393 - ||  ||  || NEAT
|-
|250394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250396 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250398 - ||  ||  || NEAT
|-
|250399 - ||  ||  || NEAT
|-
|250400 - ||  ||  || LINEAR
|}

250401-250500 

|-
|250401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250402 - ||  ||  || NEAT
|-
|250403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250410 - ||  ||  || CSS
|-
|250411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250412 - ||  ||  || CSS
|-
|250413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250414 - ||  ||  || CSS
|-
|250415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250416 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|250417 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|250418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250420 - ||  ||  || CSS
|-
|250421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250429 - ||  ||  || NEAT
|-
|250430 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250437 - ||  ||  || NEAT
|-
|250438 - ||  ||  || CSS
|-
|250439 - ||  ||  || NEAT
|-
|250440 - ||  ||  || NEAT
|-
|250441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250454 - ||  ||  || NEAT
|-
|250455 - ||  ||  || NEAT
|-
|250456 - ||  ||  || NEAT
|-
|250457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250460 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250461 - ||  ||  || NEAT
|-
|250462 - ||  ||  || CSS
|-
|250463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250465 - ||  ||  || CSS
|-
|250466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250468 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250469 - ||  ||  || CSS
|-
|250470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250471 - ||  ||  || NEAT
|-
|250472 - ||  ||  || NEAT
|-
|250473 - ||  ||  || NEAT
|-
|250474 - ||  ||  || NEAT
|-
|250475 - ||  ||  || CSS
|-
|250476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250478 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|250479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250482 - ||  ||  || Calar Alto
|-
|250483 - ||  ||  || NEAT
|-
|250484 - ||  ||  || CSS
|-
|250485 - ||  ||  || NEAT
|-
|250486 - ||  ||  || NEAT
|-
|250487 - ||  ||  || NEAT
|-
|250488 - ||  ||  || CSS
|-
|250489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250490 - ||  ||  || CSS
|-
|250491 - ||  ||  || NEAT
|-
|250492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

250501-250600 

|-
|250501 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250502 - ||  ||  || NEAT
|-
|250503 - ||  ||  || NEAT
|-
|250504 - ||  ||  || CSS
|-
|250505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250508 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250513 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|250514 - ||  ||  || NEAT
|-
|250515 - ||  ||  || NEAT
|-
|250516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250517 - ||  ||  || CSS
|-
|250518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250520 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250521 - ||  ||  || NEAT
|-
|250522 - ||  ||  || NEAT
|-
|250523 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250526 Steinerzsuzsanna ||  ||  || Sarneczky, K., Szalai, T.
|-
|250527 - ||  ||  || NEAT
|-
|250528 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250529 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250531 - ||  ||  || NEAT
|-
|250532 - ||  ||  || NEAT
|-
|250533 - ||  ||  || NEAT
|-
|250534 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|250535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250536 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250537 - ||  ||  || CSS
|-
|250538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250540 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250541 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|250542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250547 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|250548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250551 - ||  ||  || NEAT
|-
|250552 - ||  ||  || NEAT
|-
|250553 - ||  ||  || NEAT
|-
|250554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250565 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250568 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250572 - ||  ||  || CSS
|-
|250573 - ||  ||  || CSS
|-
|250574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250577 - ||  ||  || CSS
|-
|250578 - ||  ||  || CSS
|-
|250579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250585 - ||  ||  || CSS
|-
|250586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250588 - ||  ||  || CSS
|-
|250589 - ||  ||  || CSS
|-
|250590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250591 - ||  ||  || CSS
|-
|250592 - ||  ||  || CSS
|-
|250593 - ||  ||  || CSS
|-
|250594 - ||  ||  || CSS
|-
|250595 - ||  ||  || CSS
|-
|250596 - ||  ||  || CSS
|-
|250597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250599 - ||  ||  || CSS
|-
|250600 - ||  ||  || LONEOS
|}

250601-250700 

|-
|250601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250606 Bichat ||  ||  || Christophe, B.
|-
|250607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250611 - ||  ||  || CSS
|-
|250612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250613 - ||  ||  || Jarnac
|-
|250614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250615 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250616 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250630 - ||  ||  || CSS
|-
|250631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250632 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|250633 - ||  ||  || NEAT
|-
|250634 - ||  ||  || CSS
|-
|250635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250636 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250639 - ||  ||  || CSS
|-
|250640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250643 - ||  ||  || NEAT
|-
|250644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250648 - ||  ||  || NEAT
|-
|250649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250652 - ||  ||  || CSS
|-
|250653 - ||  ||  || CSS
|-
|250654 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250657 - ||  ||  || NEAT
|-
|250658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250659 - ||  ||  || NEAT
|-
|250660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250669 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|250670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250671 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250672 - ||  ||  || NEAT
|-
|250673 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250674 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|250675 - ||  ||  || NEAT
|-
|250676 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|250677 - ||  ||  || NEAT
|-
|250678 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|250679 - ||  ||  || NEAT
|-
|250680 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250681 - ||  ||  || NEAT
|-
|250682 - ||  ||  || NEAT
|-
|250683 - ||  ||  || NEAT
|-
|250684 - ||  ||  || NEAT
|-
|250685 - ||  ||  || NEAT
|-
|250686 - ||  ||  || NEAT
|-
|250687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250688 - ||  ||  || NEAT
|-
|250689 - ||  ||  || NEAT
|-
|250690 - ||  ||  || NEAT
|-
|250691 - ||  ||  || NEAT
|-
|250692 - ||  ||  || NEAT
|-
|250693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250697 - ||  ||  || NEAT
|-
|250698 - ||  ||  || NEAT
|-
|250699 - ||  ||  || NEAT
|-
|250700 - ||  ||  || NEAT
|}

250701-250800 

|-
|250701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250702 - ||  ||  || Steward
|-
|250703 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250704 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250705 - ||  ||  || CINEOS
|-
|250706 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|250707 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250709 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250711 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|250712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250716 - ||  ||  || CSS
|-
|250717 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250718 - ||  ||  || CSS
|-
|250719 Jurajbardy ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|250720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250731 - ||  ||  || NEAT
|-
|250732 - ||  ||  || NEAT
|-
|250733 - ||  ||  || NEAT
|-
|250734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250739 - ||  ||  || NEAT
|-
|250740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250741 - ||  ||  || NEAT
|-
|250742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250745 - ||  ||  || NEAT
|-
|250746 - ||  ||  || NEAT
|-
|250747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250750 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250752 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250753 - ||  ||  || NEAT
|-
|250754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250755 - ||  ||  || CSS
|-
|250756 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250757 - ||  ||  || CSS
|-
|250758 - ||  ||  || NEAT
|-
|250759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250760 - ||  ||  || CSS
|-
|250761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250762 - ||  ||  || CSS
|-
|250763 - ||  ||  || NEAT
|-
|250764 - ||  ||  || NEAT
|-
|250765 - ||  ||  || CSS
|-
|250766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250770 - ||  ||  || CSS
|-
|250771 - ||  ||  || CSS
|-
|250772 - ||  ||  || CSS
|-
|250773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250774 Syosset ||  ||  || CSS
|-
|250775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250778 - ||  ||  || CSS
|-
|250779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250780 - ||  ||  || CSS
|-
|250781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250783 - ||  ||  || CSS
|-
|250784 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250786 - ||  ||  || NEAT
|-
|250787 - ||  ||  || CSS
|-
|250788 - ||  ||  || CSS
|-
|250789 - ||  ||  || CSS
|-
|250790 - ||  ||  || CSS
|-
|250791 - ||  ||  || CSS
|-
|250792 - ||  ||  || CSS
|-
|250793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250796 - ||  ||  || CSS
|-
|250797 - ||  ||  || CSS
|-
|250798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

250801-250900 

|-
|250801 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|250802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250806 - ||  ||  || CSS
|-
|250807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250810 - ||  ||  || CSS
|-
|250811 - ||  ||  || CSS
|-
|250812 - ||  ||  || CSS
|-
|250813 - ||  ||  || CSS
|-
|250814 - ||  ||  || CSS
|-
|250815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250818 - ||  ||  || NEAT
|-
|250819 - ||  ||  || NEAT
|-
|250820 - ||  ||  || NEAT
|-
|250821 - ||  ||  || NEAT
|-
|250822 - ||  ||  || NEAT
|-
|250823 - ||  ||  || CSS
|-
|250824 - ||  ||  || CSS
|-
|250825 - ||  ||  || NEAT
|-
|250826 - ||  ||  || NEAT
|-
|250827 - ||  ||  || NEAT
|-
|250828 - ||  ||  || NEAT
|-
|250829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250833 - ||  ||  || NEAT
|-
|250834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250836 - ||  ||  || CSS
|-
|250837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250838 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250840 Motörhead ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|250841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250856 - ||  ||  || NEAT
|-
|250857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250865 - ||  ||  || CSS
|-
|250866 - ||  ||  || CSS
|-
|250867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250868 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250872 - ||  ||  || CSS
|-
|250873 - ||  ||  || CSS
|-
|250874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250875 - ||  ||  || CSS
|-
|250876 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250878 - ||  ||  || CSS
|-
|250879 - ||  ||  || CSS
|-
|250880 - ||  ||  || CSS
|-
|250881 - ||  ||  || CSS
|-
|250882 - ||  ||  || CSS
|-
|250883 - ||  ||  || CSS
|-
|250884 - ||  ||  || CSS
|-
|250885 - ||  ||  || CSS
|-
|250886 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|250887 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|250888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250900 - ||  ||  || CSS
|}

250901-251000 

|-
|250901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250902 - ||  ||  || CSS
|-
|250903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250905 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|250906 - ||  ||  || CSS
|-
|250907 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|250908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250910 - ||  ||  || CSS
|-
|250911 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250912 - ||  ||  || CSS
|-
|250913 - ||  ||  || CSS
|-
|250914 - ||  ||  || CSS
|-
|250915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250921 - ||  ||  || CSS
|-
|250922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250924 - ||  ||  || CSS
|-
|250925 - ||  ||  || CSS
|-
|250926 - ||  ||  || CSS
|-
|250927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250928 - ||  ||  || CSS
|-
|250929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250930 - ||  ||  || CSS
|-
|250931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250932 - ||  ||  || CSS
|-
|250933 - ||  ||  || CSS
|-
|250934 - ||  ||  || CSS
|-
|250935 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250939 - ||  ||  || CSS
|-
|250940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250941 - ||  ||  || CSS
|-
|250942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250944 - ||  ||  || CSS
|-
|250945 - ||  ||  || CSS
|-
|250946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250947 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|250948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250949 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|250950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250952 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250956 - ||  ||  || CSS
|-
|250957 - ||  ||  || CSS
|-
|250958 - ||  ||  || LONEOS
|-
|250959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250964 - ||  ||  || CSS
|-
|250965 - ||  ||  || CSS
|-
|250966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250970 - ||  ||  || CSS
|-
|250971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250972 - ||  ||  || CSS
|-
|250973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250977 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250981 - ||  ||  || NEAT
|-
|250982 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|250983 - ||  ||  || NEAT
|-
|250984 - ||  ||  || CSS
|-
|250985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250986 - ||  ||  || CSS
|-
|250987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|250993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|250994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|250998 - ||  ||  || NEAT
|-
|250999 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|251000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0250001